Concilio di Avignone (1060);
 Concilio di Avignone (1080);
 Concilio di Avignone (1209);
 Concilio di Avignone (1279);
 Concilio di Avignone (1282);
 Concilio di Avignone (1288);
 Concilio di Avignone (1326);
 Concilio di Avignone (1327);
 Concilio di Avignone (1337);
 Concilio di Avignone (1417);
 Concilio di Avignone (1458).